

Architettura 
 Cappella Chigi nella Basilica di Santa Maria del Popolo, Roma;
 Cappella Chigi in Santa Maria della Pace, Roma;
 Pontificia Cappella Chigi, nel Duomo di Siena;
 Palazzo Chigi a Roma, sede della Presidenza del Consiglio dei ministri;
 Palazzo Chigi-Odescalchi a Roma;
 Palazzo Chigi zondadari a Siena;
 Palazzo Chigi ad Ariccia, sede del Museo del Barocco romano;
 Palazzo Chigi a Viterbo;
 Torre Chigi, torre storica di San Gimignano;
 Villa Chigi di Vicobello, villa di Siena, in località Vico alto.
 Villa Chigi Saracini, dimora storica di Castelnuovo Berardenga, provincia di Siena.

Persone 
 Agostino Chigi, detto il Magnifico, banchiere, imprenditore e armatore.
 Bonaventura Chigi Zondadari, politico.
 Fabio Chigi, 237º papa della Chiesa cattolica con il nome di Alessandro VII.
 Fabio Chigi Saracini (1849-1906) collezionista e Priore della Contrada dell'Istrice.
 Flavio Chigi (1631-1693), cardinale.
 Sigismondo Chigi (1649-1678), cardinale.
 Flavio Chigi (1711-1771), cardinale.
 Flavio Chigi (1810-1885), cardinale.
 Ludovico Chigi della Rovere Albani, religioso.
 Sigismondo Chigi della Rovere, IV principe di Farnese (1736-1793), principe, economista e poeta.
 Sigismondo Chigi Albani della Rovere, VI principe di Farnese (1798-1877), principe.

Storia di Famiglia 
 Chigi, antica famiglia di Roma originaria di Siena.

Altro 
 Parco Chigi, area verde situata nel comune di Ariccia, in provincia di Roma, nell'area dei Castelli Romani.
 Olpe Chigi, antica olpe che rappresenta uno dei capolavori della pittura policroma del VII secolo a.C.